Smutstvätt är ett band från Hallstahammar i Västmanland som spelar trallpunk. Gruppen släppte en demo vid namn Smör-Gås år 2002, och 2005 släppte de två demos som hette Känn & Kläm och Total Trall. 'Känn & Kläm' spelades in i studio Brukslätet. Total Trall spelades in hos Mart Hällgren (DLK, Total Egon).

I december år 2006 släppte Smutstvätt I alla regnbågens färger tillsammans med skivbolaget Buzzbox Records. Albumet innehåller dels nyinspelade äldre låtar, men även nytt material.

Diskografi
2006 - I alla regnbågens färger

Demos
2002 - Smör-Gås
2005 - Känn & Kläm
2005 - Total Trall

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 http://www.myspace.com/smutstvatt
Svenska punkband